Casabianca (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
Casabianca (Tolima), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima